Elina Svitolina era la detentrice del titolo ed è riuscita a difenderlo superando in finale Bojana Jovanovski per 6-1, 7-62.

Teste di serie 

 Sorana Cîrstea (secondo turno)
 Elina Svitolina (campionessa)
 Magdaléna Rybáriková (primo turno)
 Kurumi Nara (primo turno)

  Bojana Jovanovski (finale)
  Yvonne Meusburger (primo turno)
  Heather Watson (primo turno)
  Jana Čepelová (secondo turno)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Baku Cup 2014
WTA Tour 2014